El término Sonic puede hacer referencia a:

Sonic, personaje de la franquicia de videojuegos Sonic the Hedgehog.
Sonic Drive-In, cadena de restaurantes de comida rápida estadounidense.
Sonic, proveedor de servicios de internet de California, Estados Unidos.
Sonic Solutions, empresa de software adquirida por Rovi Corporation en 2010.
Sonic Team, equipo de desarrollo de videojuegos, división de SEGA.
The Sonics, banda de garage rock estadounidense. 
Sonic, tren japonés perteneciente a Kyushu Railway Company que opera entre Hakata y Ōita.
 Sonic y su Banda, serie de animación norteamericana de 1998.
 Sonic X, serie de anime de 2003.
 Sonic, álbum del grupo de rock madrileño Sex Museum.
 Sonic Boom, serie de televisión del 2014.

Además 
, franquicia de videojuegos de Sega.